Мчишта:
 Мчишта — пещера в Закавказье (Абхазия).
 Мчишта — станция Абхазской железной дороги.
 Мчишта — река в Закавказье (Абхазия), впадает в Чёрное море.